Asad Ali Palijo (ur. 2 października 2001 w Jungshahi zie) – pakistański piosenkarz, aktor.

Dyskografia

pojedynczy 
 Meherbani Cover
 Phir Bhi Tumko Chahunga Cover
 Yaadein Kehti Hain
 Bilawal Bhutto Naam Mera Debut

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 

Pakistańscy wokaliści
Aktorzy
Urodzeni w 2001